Der Grasshopper Cup 2016 fand vom 13. bis 17. April 2016 in Zürich in der Schweiz statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie International 70.
 
Vorjahressieger Grégory Gaultier erreichte erneut das Finale. In diesem traf er auf Marwan Elshorbagy, der die Partie mit 6:11, 13:11, 11:9, 9:11 und 11:6 gewann. Es war Elshorbagy erster Titel in dieser Saison und der fünfte seiner Karriere auf der World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon sind vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nicolas Müller einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

 
PSA World Tour 2015/16
2016